46-й чемпионат мира по бобслею и скелетону прошёл с 5 по 6 февраля в 1994 году в городе Альтенберг. Этот чемпионат был примечателен тем, что проводился в год Олимпиады, так как соревнования у мужчин по скелетону не были включены в программу Зимних Олимпийских игр 1994.

Скелетон

Соревнования у мужчин

Медальный зачёт

Ссылки 
 Результаты чемпионата на сайте bsd-portal.de (нем.) 
 Результаты чемпионата мира в соревновании среди скелетонистов (анг.)

Чемпионаты мира в Германии
Февраль 1994 года
Международные соревнования по бобслею в Германии
Международные спортивные соревнования в Альтенберге